Мухор-Черга () — село в Шебалинском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в состав Улусчергинского сельского поселения.

История 
Основано в 1856 году.

На фронты Великой Отечественной войны ушли 56 человек — «сердцевина всего могучего села и хозяйства».

В 1957 году колхоз «Горный Алтай» реорганизован в отделение совхоза «Оленесовхоз», с центром в селе Дъектиек. Мухор-Черга стала четвёртой фермой Дъектиекского «Оленесовхоза».

География 
Расположен в горно-степной зоне северо-западной части Республики Алтай и находится по обоим берегам реки Каилда.

Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Центральная

Абсолютная высота 1010 метров выше уровня моря
.

Население

Инфраструктура 

 экономика
Животноводство (оленеводство), подсобное сельское хозяйство.

Транспорт 
Конечный пункт автодороги регионального значения «Улус-Черга — Мухор-Черга»

Ссылки 
 
 Мухор-Черга на Викимапии
 Земля моя — Мухор-Черга
 Земля моя — Мухор-Черга

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района